Мола́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Л’Иль-ан-Додон. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31347.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 620 км к югу от Парижа, в 60 км к юго-западу от Тулузы.

На юго-востоке коммуны протекают реки  и .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 162 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 104 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 72 были экономически активными, 32 — неактивными (показатель активности — 69,2 %, в 1999 году было 70,7 %). Из 72 активных жителей работали 66 человек (39 мужчин и 27 женщин), безработных было 6 (3 мужчин и 3 женщины). Среди 32 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна